Biberpelz bezeichnet:

 Pelz von Europäischen oder Kanadischen Bibern, siehe Biberfell
 Der Biberpelz, Drama von Gerhart Hauptmann, uraufgeführt 1893
 Der Biberpelz (1928), deutscher Spielfilm von Erich Schönfelder
 Der Biberpelz (1937), deutscher Spielfilm von Jürgen von Alten
 Der Biberpelz (1949), deutscher Spielfilm von Erich Engel
 Der Biberpelz (1955), SFB-Fernsehfilm
 Der Biberpelz (1962), NDR-Fernsehfilm
 Der Biberpelz (1975), DFF-Fernsehfilm
 Der Biberpelz (1983), DFF-Fernsehfilm
 Der Biberpelz (1994), deutscher Fernsehfilm